«City Hall» puede referirse a:

Significado 
 Casa consistorial o edificio del ayuntamiento.

Cine, televisión y literatura 
 City Hall (1996), película dirigida por Harold Becker.
 City Hall (2004), episodio de Ley y Orden (Law & Order).
 City Hall (2012), serie de cómics de estilo manga creada por Rémi Guerin y Guillaume Lapeyre.

Estaciones

en Estados Unidos 
 City Hall, estación de ferrocarril de Metro de Filadelfia.
 City Hall, estación de la línea PATCO, en Camden, Nueva Jersey.
 City Hall, estación en la línea Broadway del Metro de Nueva York.
 City Hall, estación cerrada de la línea de la Avenida Lexington del Metro de Nueva York.

en Singapur 
 City Hall, estación de Metro de Singapur.